Hinojosa de Jarque – comune spagnolo di situato nella comunità autonoma dell'Aragona
 Mezquita de Jarque – comune spagnolo di situato nella comunità autonoma dell'Aragona

Pagine correlate
Jarque